Хуан Фернандес: Фернандес, Хуан (1536—1604) — испанский мореплаватель.
 Фернандес, Хуан (род. 1956) — доминиканский актёр.
 Фернандес, Хуан (род. 1963) — аргентинский биатлонист.
 Фернандес, Хуан (род. 1985) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.